When the Wind Blows (1930), een film uit 1930
 When the Wind Blows (1986), een film uit 1986
 When the Wind Blows (nummer), de titelsong van deze film door David Bowie
 When the Wind Blows (strip), de strip waar deze film op gebaseerd is